Лекса:

 Лекса — река в России, протекает в Республике Карелия, Архангельской области.
 Лекса Мануш (1942—1997) — советский цыганский поэт, лингвист и этнограф второй половины XX века.
 Лекса, Франтишек (1876—1960) — чехословацкий египтолог.

См. также 
 Leksah